Termin FUCT ima više značenja.

 Glikoprotein 6-a-L-fukoziltransferaza, enzim
 FUCT (odeća)